Бусе Тосун (тур. Buse Tosun; нар. 5 грудня 1995, Ізмір) — турецька борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу.
 Дженк Тосун (тур. Cenk Tosun, нар. 7 червня 1991, Ветцлар) — німецький і турецький футболіст.